L'Open de Greenwich 2006 est l'édition 2006 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 17 au 22 janvier 2006 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Jenny Duncalf , âgée de 23 ans, remporte son  titre WISPA en s'imposant en finale face à sa compatriote Alison Waters.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2006
Squash en 2006